Remlingen (Beieren), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Remlingen (Nedersaksen), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen